Сезон 1964/65 стал для «Манчестер Юнайтед» 63-м сезоном в Футбольной лиге и 20-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Первый дивизион, в 6-й раз в своей истории став чемпионом Англии. Также клуб дошёл до полуфиналов Кубка Англии и Кубка ярмарок.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок ярмарок

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1964/65 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1964-1965
1965
Манчестер Юнайтед